Алексе́й Бодро́в:
 Бодров, Алексей Павлович (1927—2013) — токарь Горьковского производственного объединения «Гидромаш», Герой Социалистического Труда.
 Бодров, Алексей Федотович (1923—1945) — советский офицер-танкист, Герой Советского Союза (1945, посмертно).
 Бодров, Алексей Эдуардович (род. 1960) — основатель и ректор Библейско-богословского института св. апостола Андрея.